OFC-mästerskapet i futsal 2010 var det sjunde oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Fiji där sju länder deltog. Turneringen vanns av Salomonöarna före Fiji och Nya Zeeland.

Tabell

Matcher

Källor

2010
Futsal i Fiji
Futsalåret 2010
2010 i Fiji
Internationella sportevenemang i Fiji